Вегас-дель-Хениль () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 14 км². Население — 9102 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Excmo. Ayuntamiento de Vegas del Genil
 Microweb turística de Vegas del Genil realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Vegas del Genil

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады